KFC Duffel was een Belgische voetbalclub uit Duffel. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 284 en had geel en rood als kleuren. De club speelde in zijn bestaan bijna een halve eeuw in de nationale reeksen, waaronder drie jaar in de Tweede Klasse.
In het seizoen 2019-2020 trok KFC Duffel zich net na de winterstop uit de competitie. De club kampte met financiële problemen en kon de spelerslonen niet meer betalen waarna besloten werd de club op te heffen. Naast een eerste elftal had de club bij haar opheffing nog meer dan 20 jeugdploegen in competitie.
In mei 2020 werd besloten dat de club een doorstart zou maken als Sporting Club Duffel onder het stamnummer 9735 en opnieuw op de Rooienberg zal spelen.

Geschiedenis
Op 19 november 1922 werd de club als Football Club Duffel opgericht; in het voorjaar van 1923 werd de club lid van de Belgische Voetbalbond. De club ging van start in de lagere regionale reeksen.

In 1932 bereikte Duffel voor het eerste de nationale Bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. De eerste twee seizoenen behaalde Duffel al meteen telkens de vijfde plaats. In 1935, in zijn derde seizoen slaagde Duffel er in zijn reeks te winnen. De club steeg zo voor het eerst door naar Tweede Klasse, in die tijd Eerste Afdeeling genoemd. De eerste twee jaar eindigde Duffel net boven de degradatieplaatsen. Het derde jaar strandde men echter afgetekend op de allerlaatste plaats en zo zakte men in 1938 opnieuw naar de Derde Klasse. Ook daar eindigde Duffel bij de laatsten. Na de Tweede Wereldoorlog speelde Duffel opnieuw in Derde, eindigde er in 1946 als voorlaatste en zakte zo weg naar de provinciale reeksen, waar het enkele jaren zou blijven.

In 1952 werden competitiehervormingen doorgevoerd. Er werd een nationale Vierde Klasse ingevoerd, die voortaan de Bevorderingsreeksen vormde. Duffel kon opnieuw nationaal voetbal spelen in deze Vierde Klasse. Het verblijf duurde er drie jaar. In 1955 eindigde de ploeg immers als voorlaatste, en opnieuw zakte men naar de provinciale reeksen.

In 1962 keerde Duffel nogmaals terug op het nationale niveau. Ditmaal zou het verblijf in Vierde Klasse langer duren. Jaar na jaar eindigde de club in de middenmoot en kon men zich handhaven in Bevordering. De beste resultaten waren een gedeelde tweede plaats in 1972 en een derde plaats in 1975 en 1977. In 1996 eindigde Duffel als op twee na laatste, op een degradatieplaats. Na 34 jaar onafgebroken in de Vierde Klasse zakte Duffel zo opnieuw naar Eerste Provinciale.

Duffel bleef 12 jaar in de provinciale reeksen, tot men in 2008 de titel binnenhaalde in Eerste Provinciale. KFC Duffel kon zo terugkeren naar het nationale niveau. In 2009/10 haalde Duffel er dankzij een periodetitel de eindronde, maar daarin kon men geen promotie afdwingen.

In het seizoen 2019-2020 trok KFC Duffel zich net na de winterstop uit de competitie. De club kampte met financiële problemen en kon de spelerslonen niet meer betalen.

Resultaten

Externe links
 Officiële website

Duffel
Sport in Duffel
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)